Roesalka (mythisch wezen), een wezen (waternimf of watergeest) uit de Slavische mythologie
 Roesalka (toneelstuk), een onvoltooid toneelwerk van de Russische dichter Aleksandr Poesjkin
 Roesalka (Dargomyzjski), een opera van de Russische componist Aleksandr Dargomyzjski
 Roesalka (1910), een film van de Russische filmregisseur Vasili Gontsjarov

Zie ook 
 Rusalka (doorverwijspagina)